Pictural peut signifier :
 ce qui se rapporte à la peinture : voir picturalisme ;
 ce qui se rapporte à l'image.